

Населені пункти та їхні частини
 Наталін — село в гміні Адамув Луківського повіту Люблінського воєводства
 Наталін — село в гміні Аннополь Красницького повіту Люблінського воєводства
 Наталін — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Наталін — село в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Наталін — село в гміні Ужендув Красницького повіту Люблінського воєводства
 Наталін — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Наталін — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Наталін — село в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Наталін — частина міста Отвоцьк у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Наталін — частина села Корчиська в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Наталін — частина села Виґода в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Наталін — частина села Ямниці в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства
 Наталін — колонія в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства

Примітки